Guigang Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gangbei Qu, härad, Guangxi, 
 Guigang Shi (prefektur i Kina), Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar